Парламентские выборы в Норвегии в 2009 году состоялись 14 сентября. Выборы в Норвегии, как правило, назначаются на второй или третий понедельник сентября. Досрочное голосование было возможно в период с 10 августа по 12 сентября 2009 года. По итогам голосования распределяются 169 мест в стортинге (парламенте Норвегии), каждый депутат избирается сроком на четыре года.

Кандидаты были избраны по партийным спискам в каждом из 19-и фюльке. Политические партии выдвигали кандидатов по осень 2008 и зиму 2009 года, так как партийные списки надо было зарегистрировать до 31 марта 2009 года.

Результаты 
По итогам парламентских выборов в Норвегии у власти в стране осталась правящая левоцентристская коалиция. Социал-демократы во главе с премьером Йенсом Столтенбергом получили 86 из 169 мест, при этом для формирования правительства необходимы 85 мест.

В таблице ниже приведены официальные данные полученные после подсчёта 100,00 % голосов. Явка избирателей составила 75,7 %. За исключением выборов 2001 года это самая низкая явка на парламентские выборы в Норвегии с 1927 года.

Результаты голосования
!rowspan=2 colspan=2 align="left" |Партии
!colspan=3|Голоса
!colspan=2|Места
|-
!#
!%
! ± %
!#
! ±
|-
|bgcolor=#FF0000| 
|align=left|Норвежская рабочая партия (Det norske Arbeiderparti)
| 949.282
| 35,4
| +2,7
| 64
| +3
|-
|bgcolor=#00008B| 
|align=left|Партия Прогресса (Fremskrittspartiet)
| 614.530
| 22,9
| +0,9
| 41
| +3
|-
|bgcolor=#50a7f7| 
|align=left|Консервативная партия (Høyre)
| 462.390
| 17,2
| +3,1
| 30
| +7
|-
|bgcolor=#bc2149| 
|align=left|Социалистическая левая партия (Sosialistisk Venstreparti)
| 166.302
| 6,2
| −2,6
| 11
| −4
|-
|bgcolor=#47b539| 
|align=left|Партия Центра (Senterpartiet)
| 165.007
| 6,2
| −0,3
| 11
| 0
|-
|bgcolor=#ff9900| 
|align=left|Христианско-демократическая партия (Kristelig Folkeparti)
| 148.758
| 5,5
| −1,2
| 10
| −1
|-
|bgcolor=#00FF00| 
|align=left|Либеральная партия (Venstre)
| 104.142
| 3,9
| −2,0
| 2
| −8
|-
|bgcolor=#FF0000| 
|align=left|Красные (Rødt)
| 36.210
| 1,3
| +0,1
| 0
| 0
|-
|-
|bgcolor=none| 
|align=left|Партия пенсионеров (Pensjonistpartiet)
| 11.897
| 0,4
| 0,0
| 0
| 0
|-
|bgcolor=#569547| 
|align=left|Партия зелёных (Miljøpartiet De Grønne)
| 9.287
| 0,3
| +0,2
| 0
| 0
|-
|bgcolor=#008b8b| 
|align=left|Прибрежная партия (Kystpartiet)
| 5.343
| 0,2
| −0,6
| 0
| 0
|-
|bgcolor=yellow| 
|align=left|Христианская партия единства (Kristent Samlingsparti)
| 4.908
| 0,2
| 0,0
| 0
| 0
|-
|bgcolor=yellow| 
|align=left|Демократы (Demokratene)
| 2.290
| 0,1
| 0,0
| 0
| 0
|-
|bgcolor=#FF0000| 
|align=left|Коммунистическая партия Норвегии (Norges Kommunistiske Parti)
| 697
| 0,0
| 0,0
| 0
| 0
|-
|bgcolor=#990099| 
|align=left|Либеральная народная партия (Det Liberale Folkeparti)
| 350
| 0,0
| 0,0
| 0
| 0
|-
|bgcolor=#D1E231| 
|align=left|Современная партия (Samtidspartiet)
| 264
| 0,0
| —
| 0
| —
|-
|bgcolor=#FF7518| 
|align=left|Центральный Альянс (Sentrumsalliansen)
| 240
| 0,0
| —
| 0
| —
|-
|bgcolor=#003366| 
|align=left|Норвежские патриоты (NorgesPatriotene)
| 240
| 0,0
| —
| 0
| —
|-
|bgcolor=#FBEC5D| 
|align=left|Партия противников абортов (Abortmotstandernes Liste)
| 177
| 0,0
| 0,0
| 0
| 0
|-
|bgcolor=#003366| 
|align=left|Vigrid
| 174
| 0,0
| —
| 0
| —
|-
|bgcolor=#000000| 
|align=left|Общественная партия (Samfunnspartiet)
| 139
| 0,0
| 0,0
| 0
| 0
|-
|bgcolor=#008080| 
|align=left|Один (письменный) язык (Ett (skrift)språk)
| 107
| 0,0
| —
| 0
| —
|-
|bgcolor=none| 
|align=left|Независимые депутаты (Tverrpolitisk folkevalgte)
| 64
| 0,0
| —
| 0
| —
|-
|bgcolor=none| 
|align=left|Норвежская республиканский союз (Norsk Republikansk Allianse)
| 54
| 0,0
| 0,0
| 0
| 0
|-
|-style="background-color:#E9E9E9;"
!
!align="center"|
!colspan="3" align="right"|
!colspan="2" align="center"|169
|}

См. также 
 Парламентские выборы в Норвегии (2013)

Примечания 

Сентябрь 2009 года
2009 год в Норвегии
Норвегия
Выборы в Норвегии